Karl Elsener (1934-2010), footballeur suisse ;
 Patricia Elsener (1929-2019), plongeuse américaine ;
 Ramona Elsener (1992- ),  patineuse artistique suisse ;
 Regula Elsener (1975- ), journaliste suisse ;
 Rudolf Elsener (1953- ), footballeur suisse.